Catalogne Neuve (en catalan : Catalunya Nova ; en espagnol : Cataluña Nueva) est le nom donné aux territoires conquis par le comte de Barcelone, Raimond-Bérenger IV, sur les taïfas de Tortose et de Lérida.

Voir aussi

Articles connexes 
Espagnes médiévales
Vieille Catalogne

Liens externes 
  Catalunya Nova, dans Gran Enciclopèdia Catalana, encyclopédie en ligne sur www.enciclopedia.cat

Géographie de la Catalogne
Histoire de la Catalogne